Benoît Bekaert, né le  à Etterbeek en Belgique, est un coloriste belge de bande dessinée.
 Hermann Bekaert (1908-1989),  magistrat belge.
 Johnny Bekaert, né à Courtrai en Belgique le , est un graphiste, dessinateur, créateur de caractères.
 Philippe Békaert est une personnalité du monde des courses hippiques, jockey, driver et entraîneur de trotteurs.
 Steve Bekaert est un coureur cycliste professionnel belge né le .

Odonyme 

 Rue François Bekaert est une rue bruxelloise.

Divers 
 Bekaert, une entreprise belge.
Patronyme flamand